Puchar Skydome 1995 - turniej towarzyski o Puchar Skydome, odbył się w dniach 24 - 29 stycznia 1995 roku w Kanadzie. Wszystkie mecze rozegrano w Toronto. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:drużyna gospodarzy, Portugalii i Danii (reprezentacja duńskiej ligi,z tego powodu mecze tej reprezentacji nie są uważane przez duńską federację za oficjalne).

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju o Puchar Skydome 1995 został zespół Portugalii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Kanadzie
1995 w piłce nożnej
1995 w Kanadzie
Sport w Toronto